Ilka ist ein weiblicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Ilka ist eine Nebenform von Ilonka, was wiederum die ungarische Form von Helena (die Leuchtende, Strahlende) ist. Die polnische Variante ist Ilona. Der Name war bis in die 1940er Jahre fast nur in Ungarn zu finden. Erst danach verbreitete er sich auch in Deutschland.

Namenstage 
18. August, 20. Juli

Namensträgerinnen

Vorname 

Ilka Agricola (* 1973), deutsche Mathematikerin
Ilka Arndt (* 1981), deutsche Handballspielerin
Ilka Bessin (* 1971), deutsche Komikerin („Cindy aus Marzahn“)
Ilka Böhning (* 1968), deutsche Ärztin und Tischtennisspielerin
Ilka Boll (1923–1985), deutsche Dramaturgin und Übersetzerin
Ilka von Boeselager (* 1944), deutsche Politikerin, (früher Ilka Keller)
Ilka Chase (1905–1978), US-amerikanische Schauspielerin
Ilka Endres (* 1970), deutsches Fotomodell und Schönheitskönigin
Ilka Eßmüller (* 1964), deutsche Fernsehmoderatorin
Ilka von Fabrice (1846–1907), deutsche Malerin
Ilka Gedő (1921–1985), ungarische Grafikerin und Malerin
Ilka Grüning (1876–1964), österreichische Schauspielerin
Ilka Held (* 1979), deutsche Handballspielerin
Ilka Lochner-Borst (* 1970), deutsche Politikerin
Ilka Meschke (* 1976), deutsche Malerin
Ilka Minor (* 1975), österreichische Rallyefahrerin
Ilka Neuenhaus (* 1964), deutsche Politikerin
Ilka Paradis-Schlang (* 1944), deutsche Autorin, bekannt unter dem Pseudonym Barbara von Bellingen
Ilka Pedersen (* 1990), deutsche Fußballspielerin
Ilka Peter (1903–1999), österreichische Erforscherin von Volkstänzen und Tanzpädagogin
Ilka Quindeau (* 1962), deutsche Soziologin, Psychologin und Psychoanalytikerin 
Ilka Schneider (* 1972), deutsche Biathletin
Ilka Schröder (* 1978), deutsche Politikerin
Ilka Semmler (* 1985), deutsche Beachvolleyballspielerin
Ilka Stitz (* 1960), deutsche Autorin
Ilka Štuhec (* 1990), slowenische Skirennläuferin
Ilka Teichmüller (* 1970), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
Ilka von Wrede (1838–1913), deutsche Adelige
Ilka Wolf (* 1986), deutsche Sängerin und Musicaldarstellerin

Familienname 
 Thomas Ilka (* 1965), deutscher politischer Beamter

Varianten 
 Illa, Illy, Ilu, Iluska, Ilonka (ungar.), Ilca, Ille, Ilko

Siehe auch 
Ilkka, finnischer männlicher Vorname
Ilka (Schiff)

Weiblicher Vorname
Familienname